

Cinema 
Noelle – film del 2007 diretto da David Wall
Noelle – film del 2019 diretto da Marc Lawrence

Onomastica 
 Noelle – variante femminile del nome proprio di persona Noël